Исканда́р Фатхулло́евич Джали́лов (1 июня 1992, Душанбе, Таджикистан) — таджикский и российский футболист, защитник клуба «Истиклол».

Клубная карьера 
С 2008 по 2010 год находился в молодёжной команде московского ЦСКА. В 2010 году перешёл в молодёжную команду «Рубина», за которую выступал до 2012 года. В 2012 году перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды, но так ни разу и не вышел на поле. Вторую половину сезона 2012/13 провёл в румынской команде высшей лиги «Турну-Северин». Его дебют состоялся 4 марта 2013 года в матче против «Астры». Всего провёл одиннадцать встреч за «Турну-Северин». 4 сентября 2013 года был арендован «Истиклолом». Первую половину 2014 года провёл в «Худжанде», в июле подписал контракт с клубом ФНЛ, нижегородской «Волгой».

Карьера в сборной 
Представлял Россию на юношеском уровне, а на взрослом выбрал национальную сборную Таджикистана.

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Таджикистана: 2020

Личная жизнь 
Имеет троюродных братьев Манучехра и Алишера. Футболом начал заниматься позже братьев, до этого занимался теннисом. Образцом для подражания считает Серхио Рамоса. Женат на Евгении Джалиловой. В 2020 году у пары родилась дочь Оливия.

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Турну-Северин»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Дунав»